Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1995/96 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1995/96 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 155 Spieler ein, von denen 37 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK H.Fuchs Ostrava kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während bei A64 MILO IPB Olomouc und dem ŠK Sokol Vyšehrad die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich jeweils 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jan Votava (ŠK Dům armády Prag) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, je 8,5 Punkte erreichten Wolodymyr Serhejew, Milan Orság (beide ŠK Dům armády Prag) sowie Petr Zvára (Bohemians Prag), wobei Sergejew 10 Partien spielte, Orság und Zvára je 11. Mit Břetislav Modr (TJ Bohemians Prag), Jiří Zapletal (ŠK Havřice) und Milan Rybák (ŠK Sokol Kolín) erreichten drei Spieler mit je einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ISR = Israel, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Dům armády Prag

A64 MILO Olomouc

TJ Bohemians Prag

ŠK Sokol Kolín

ŠK Mladí Prag

ŠK Sokol Vyšehrad

ŠK Havřice

TJ Dopravní podniky Prag

ŠK H.Fuchs Ostrava

SK ZČE Plzeň

ŠK IWEX Litoměřice

ŠK Slavia Havířov

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1995
Schach 1996